Blanquart je priimek več oseb:    
 Louis Désiré Blanquart-Evrard, francoski trgovec in fotograf
 Louis-Marie-Edmont Blanquart de Bailleul, francoski rimskokatoliški nadškof